Юхан Лийви 4 () — это здание в Тарту по  4 (названной в честь писателя Юхана Лийва 14 мая 1936, ранее Гецельская). Здание внесено в реестр памятников культуры.

Здание было построено в 1901—1904 годах по проекту  из кирпича илматсальской кирпичной фабрики и использовалось как общежитие Тартуского университета.

В 1921 здание было передано , находившемуся здесь с момента своего основания до 2016. С переезда Исторического архива в новое здание, на Юхан Лийви 4 помещался экономический факультет. Летом 2020 в здание переехал — на время ремонта — Колледж мировых языков и культур Тартуского университета (включающий в себя и отделение славистики), находившиеся до того по адресу Лосси 3.

Фотоателье, размещавшееся на первом этаже Колледжа, вместе с ним не переехало.

Литература

Внешние ссылки 
 Фотохроника Исторического архива Эстонии в здании на Юхан Лийви 4 с 1921 по 2016.
 Juhan Liivi 4 в реестре памятников культуры.

Архивы Эстонии
Здания и сооружения Тарту
Тартуский университет
Памятники культуры Эстонии